Kroken kan syfta på:
Kroken, Kungälvs kommun –  en småort i Lycke socken i Kungälvs kommun i Västra Götalands län, 
Krokstrand (Krokstrand och Kroken) –  en ort i Skee socken i Strömstads kommun vid Idefjorden och Björnerödspiggen,

Insjöar

Kroken, Blekinge, sjö i Karlshamns kommun, 
Kroken, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun, 
Kroken, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (19,4 ha)

Se även
 Krok

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn